

Editoria
 I quattro giusti (The Four Just Men) – romanzo di Edgar Wallace del 1905

Cinema
The Four Just Men – film del 1921 diretto da George Ridgwell
The Four Just Men – film del 1939 diretto da Walter Forde

Televisione
 The Four Just Men – serie televisiva britannica andata in onda nel 1959